Полиморфизам је термин који потиче од грчких речи πολυ (много) и μορφία (облик) и може се односити на: 
 Полиморфизам (хемија), способност чврсте супстанце истог састава да постоји у више различитих кристалних облика.
 Полиморфизам (биологија), постојање вишеструких алела неког гена у оквиру популације
 Полиморфизам (биофизика), особина амфифила због чега настају разне агрегације липида
 Полиморфизам (рачунарство), полиморфизам у објектно-оријентисаном програмирању